Anis Amri peut désigner :
 Anis Amri (1980-), footballeur tunisien ;
 Anis Amri (1992-2016), auteur de l'attentat du 19 décembre 2016 à Berlin.